2 miejscowości w Polsce: 
 Załęcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz 
 Załęcze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa